Bucksport est une ville des États-Unis dans le Maine située à l'estuaire de la Penobscot.

Géographie

Histoire

Galerie 

Town dans le Maine
Localité dans le comté de Hancock (Maine)